Elsinore er det engelske navn for den danske by Helsingør.

Elsinore kan også henvise til:

Geografi 
 Elsinore (Utah) − en by i Sevier County, Utah, USA
 Elsinore (Edmonton) − et kvarter i Edmonton, Alberta, Canada

Fiktion 
 Kronborg − et slot i Helsingør, som i Shakespeare's Hamlet er kendt som "Elsinore"

Musik 
 Elsinore (album) − et album af Björn Afzelius fra 1999
 Elsinore (band) − et indie pop/rock band fra Champaign, Illinois, USA